Фильмография Girls' Generation — статья посвящена фильмографии южнокорейской группы Girls' Generation, которая дебютировала в середине 2007 года. На данный момент группой выпущено 4 студийных альбома, 4 мини-альбома и 2 переизданных альбома, кроме того, участницы группы записывают саундтреки к различным корейским дорамам.

Фильмы

Tелевидение

Дорама

Различные развлекательные программы

Реалити шоу

Особые выпуски телепрограмм

Ведущие мероприятий

Мюзиклы

Радио

См. также 
 Дискография Girls' Generation
 Список наград и номинаций группы Girls’ Generation

Примечания

Ссылки 
 Girls' Generation  — Official Korean website
 Girls' Generation — Official Japanese website
 Girls' Generation — Official Japanese website (Universal Music Japan)
 

Girls' Generation